Radiocentrum chiricahuanum är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1905.  Radiocentrum chiricahuanum ingår i släktet Radiocentrum och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
chiricahuanum